Ziervogel ist eine Bezeichnung für:

 einen als Heimtier gehaltenen Vogel, siehe Vögel #Vögel als Nutztiere und Haustiere

Ziervogel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ziervogel (* 1981), österreichischer Fußballspieler
 Dirk Ziervogel (1917–1977), südafrikanischer Sprachwissenschaftler
 Max Ziervogel (1893–1972), deutscher General
 Meike Ziervogel, deutsch-englische Schriftstellerin
 Ralf Ziervogel (* 1975), deutscher Künstler
 Benedict Ziervogel (* 1978), österreichischer Musiker

Siehe auch: Ziergeflügel